Прва лига Мађарске у фудбалу (званично ОТП Банк лига - OTP Bank Liga), или кратко НБ1, сезона 2015/16. је било 114. првенство мађарске прве лиге у фудбалу.

Сезона је почела 17. јула 2015. а завршила 8. маја 2016. године. Титулу је бранио Видеотон а нови првак је постао Ференцварош, што је била 29. титула овог клуба. Најбољи стрелац првенства са 21 голоом је био Данијел Беде играч Ференцвароша.

У претходној сезони зетири тима су пребаћена у трећу мађарску лигу због финансијских и проблема лиценцирања. ФК Ђер је имао оба и финансијске проблеме и проблем лиценце. , док ФК Кечкемет, ФК Печуј и ФК Њиређхаза Спартак су имали проблем са лиценцом.. Испадањем ових тимова у лиги су се такмичило само дванаест тимова и играло се 33 кола.

Тимови
ФК Дунаујварош и ФК Папа су завршили сезону на задња два места и тиме су испали у мађарску другу лигу. Два тима која су испала су замењена са прваком и другопласираним тимомвима друге лиге а то су били ФК Вашаш и ФК Бекешчаба

Стадиони и локације

Коначна табела

Резултати
У прва 22. кола свака екипа је играла једна против другога по систему домаћин−гост. У преосталих 11. кола, првих шест екипа је играло шест мечева као домаћин и пет мечева као гост, док је преосталих шест екипа играло пет мечева као домаћин и шест као гост.

Резултати од 1. до 22. кола

Резултати од 23. до 33. кола

Најбољи стрелци

Ажурурирано 30. априла 2016.

Референце

Спољашње везе
   − (Мађарски)
 Official rules   − (Мађарски)
 УЕФА сајт
 
 База података МЛСа

2015/16.
Сезона 2015/16. у мађарском фудбалу